Кичун — українське прізвище.

 Кичун Віктор Іванович (1968) — український правник.
 Кичун Григорій (1886—1927) — український громадський діяч і педагог.

Українські прізвища